Алкей — имя. Может означать:
 Алкей (620/626 — после 580 до н. э.) — греческий поэт, представитель мелической (музыкально-песенной) лирики.
 Алкей Мессенский (кон. III — II в. до н. э.) — греческий поэт из города Мессены.
 Алкей, Асылбек (1983) — казахстанский самбист и дзюдоист.
 Алкей и Филиск — философы-эпикурейцы II века до н. э., представители римской школы.
  — астероид.

Персонаж древнегреческой мифологии 
 Алкей — настоящее имя Геракла.
  — сын Андрогея.
  — сын Геракла.
 Алкей (сын Персея) — сын Персея и Андромеды.